Eva González puede referirse a:

Eva Nadia González (1987-), futbolista argentina;
Eva González Fernández (1918-2007), escritora española en lengua asturleonesa;
Eva Mª González Fernández (1980-), modelo y presentadora española;
Eva González Moujir (1986-), regatista española.
Eva González Pérez (Cáceres, 1973), abogada española.